Марсе́ль Рено́: 
 Рено, Марсель (1872—1903) — французский промышленник.
 Рено, Марсель (1928—2016) — французский гребец.